

Persone 
 Andrea Ghilini – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Facino Stefano Ghilini –  monaco cristiano, abate e vescovo cattolico italiano
 Girolamo Ghilini – storico, accademico e presbitero italiano
 Ghilino Ghilini – vescovo cattolico e diplomatico italiano
 Ottone Ghilini – arcivescovo cattolico italiano
 Simonino Ghilini – nobile italiano
 Tommaso Maria Ghilini – cardinale, arcivescovo cattolico e nunzio apostolico italiano

Altro 
 Campo di via Ghilini – impianto sportivo di Monza
 Ghilini – storica famiglia patrizia di Alessandria
 Palazzo Ghilini – edificio in stile barocco piemontese della città di Alessandria